Reeser ist der Familienname der folgenden Personen:

 Autumn Reeser (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Morgan Reeser (* 1962), US-amerikanischer Segler